Алексей Алексеевич Авде́ев (, р. 18 августа 1940, Ставрополь) — , музыкант, ,  и , с 1974 года живёт в Кракове.

В Москве окончил среднюю и музыкальную школы, получил диплом а в 1958 году, потом окончил музыкальное училище, работал в оркестрах и хорах в Москве (1964-65). В 1964 году поступил на отделение романо-германской филологии в Московском Университете, но так и не доучился. В 1967 году получил стипендию московского радио для обучения в Ягеллонском университете в Кракове.

Научная деятельность 
В 1972 году с отличием окончил факультет полонистики Ягеллонского университета и вернулся в СССР, где работал на московском радио до 1974 года. Спустя некоторое время переехал в Польшу и начал научную деятельность: переводчик с русского на польский в Ягеллонском университете (с 1974 года), Институт русской филологии — ассистент (1974-1978 год), адъюнкт (1978-1987 год), доцент (1987-1997 год). В 1978 году получил докторскую степень за работу «Фонетическая интерференция в русской речи поляков». В 1980 году работал в Тринити-колледж (Дублин) в качестве приглашённого профессора.

В 1992 году поступил профессором в Институт восточно-славянской филологии, а с 1995 года — стал руководителем курса русского языка. Наиболее известная научная работа А. Авдеева — «Фонетическая интерференция в русской речи поляков» (1978), всего публикаций было около 30 в области фонетики и методики преподавания языков, вышла и его сатирическая книжка «Очерки о разговорной философии» (1999).

С 2005 года — ординарный профессор Ягеллонского университета.

Музыкальная деятельность 
В начале 1970-х годов Авдеев познакомился с краковским кабаре «Подвал под баранами» и начал выступать в качестве исполнителя песен. Основу репертуара составляют русские, советские песни и романсы, произведения Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.

В 1977-1980 годах выступал как пианист с краковскими джазовыми коллективами «Beale Street Band» и «Playing Family». Авдеев записывает диски и снимается в польских художественных кинокартинах и телесериалах («Zlotopolscy», 1997, «Экстрадиция», 1995, «Полковник Квятковский», 1995, «Европа, Европа», 1990, «And the Violins Stopped Playing», 1988, «Горячка», 1981).

Личная жизнь 
С 1998 года проживает в собственном доме под Краковом. Женат третьим браком на психологе Катажине Сленчек, дети: Игорь (1989) и Павел (1991).

Ссылки 
 Алексей Алексеевич Авдеев
 Авдеев в базе сайта nauka-polska.pl

Лингвисты России
Лингвисты Польши
Персоналии:Краков
Выпускники Ягеллонского университета
Преподаватели Ягеллонского университета
Русские эмигранты третьей волны в Польше